Satoshi Mori (1949) – cestista giapponese
 Satoshi Mori (1971) – sciatore giapponese